Termenul „Schur” se poate referi la:
 în limba germană înseamnă - tunsul lânii la oi
 Alexander Schur (n 1971), fotbalist german
 Axel Schur (1891–1930), matematician german
 Edwin M. Schur (* 1930), sociolog și criminologt american 
 Friedrich Schur (1856–1932), matematician german
 Gustav-Adolf Schur (n. 1931), (Täve Schur), un fost campion german la ciclism
 Issai Schur (1875–1941), matematician german
 Jan Schur (* 1962), ciclist german
 Max Schur (1897−1969), medic psihiatru german
 Philipp Johann Ferdinand Schur, botanist germano-austriac
 Wilhelm Schur (1846–1901), astronom german
 Willi Schur (1888–1940), actor german